Кочето́к:

 Кочето́к — уменьшительное ласкательное от слова кочет (петух).
 Кочето́к — колышек, укреплённый на борту лодки вместо уключины, на который надевается при помощи гужа (верёвочного кольца) весло.
 Кочето́к — название маленького флюгера, с жестяным петухом или иным изображением.
 Кочеток — посёлок городского типа в Чугуевском районе Харьковской области.
 Кочето́к — молодой и сочный стебелек щавеля.

См. также